Anne Hathaway (Shakespeare), de vrouw van William Shakespeare
Anne Hathaway (actrice), een Amerikaans actrice